Il singolare del Heineken Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Miloslav Mečíř era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Amos Mansdorf ha battuto in finale Ramesh Krishnan 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Peter Lundgren (quarti di finale)
  Amos Mansdorf (campione)
  Jonas Svensson (secondo turno)
  Carl-Uwe Steeb (primo turno)

 John Frawley (quarti di finale) 
 Jim Pugh (semifinali) 
 Michiel Schapers (secondo turno) 
 Dan Goldie (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Benson & Hedges Centennial Open 1988